The Last of Us, (2013) amerikai videójáték
 The Last of Us, (2023) amerikai sorozat